Acobamba puede referirse a alguno de los siguientes lugares en el Perú:
 Acobamba, provincia en el departamento de Huancavelica;
 Acobamba, distrito de la provincia de Acobamba, en el departamento de Huancavelica;
 Acobamba, capital de la provincia de Acobamba, en el departamento de Huancavelica;

 Acobamba, distrito de la provincia de Sihuas, en el Departamento de Ancash;
 Acobamba, capital del distrito de Acobamba, en la provincia de Sihuas, Departamento de Ancash;
 Distrito de Santo Domingo de Acobamba, Huancayo, Departamento de Junín;

Acobamba, distrito de la provincia de Tarma, en el departamento de Junín;
 Acobamba, capital del distrito de Acobamba, en la provincia de Tarma, Departamento de Junín;